

Toponymes

Fauquier, localité de Colombie-Britannique ;
 Fauquier, communauté située dans le canton de Fauquier-Strickland en Ontario ;
 Fauquier-Strickland, canton situé dans le district de Cochrane en Ontario.

Comté de Fauquier, comté de Virginie

Homonymie de toponyme